Oisy puede referirse a: 

 Oisy, comuna francesa situada en Aisne.
 Oisy, comuna francesa situada en Nièvre.
 Oisy, comuna francesa situada en Norte.